Военно-промышленная комиссия Российской Федерации (ВПК России) — постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

Образована в 1999 году как Комиссия по военно-промышленным вопросам Правительства Российской Федерации, в 2006 году переименована в Военно-промышленную комиссию, в 2014 году переподчинена Президенту. В 2007 году комиссия получила право формировать государственный заказ в сфере обороны, объём которого составляет около 1 трлн рублей в год.

Состав 

Состав комиссии (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 960):

 Путин, Владимир Владимирович — Президент Российской Федерации (председатель Комиссии);
 Медведев, Дмитрий Анатольевич — Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации (первый заместитель председателя Комиссии, председатель коллегии Комиссии);
 Аверьянов, Юрий Тимофеевич — первый заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
 Белоусов, Андрей Рэмович — первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
 Бортников, Александр Васильевич — директор ФСБ России;
 Герасимов, Валерий Васильевич — начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — первый заместитель Министра обороны Российской Федерации;
 Золотов, Виктор Васильевич — Директор Росгвардии;
 Лихачёв, Алексей Евгеньевич — генеральный директор Госкорпорации «Росатом»;
 Колокольцев, Владимир Александрович — Министр внутренних дел Российской Федерации;
 Криворучко, Алексей Юрьевич — заместитель Министра обороны Российской Федерации;
 Куренков, Александр Вячеславович — Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Мантуров, Денис Валентинович — Министр промышленности и торговли Российской Федерации
 Силуанов, Антон Германович — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации;
 Орешкин, Максим Станиславович — Министр экономического развития Российской Федерации;
 Рогозин, Дмитрий Олегович — бывший генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос";
 Фортов, Владимир Евгеньевич — академик РАН, экс-президент РАН;
 Нарышкин, Сергей Евгеньевич — директор СВР России;
 Чемезов, Сергей Викторович — генеральный директор Госкорпорации «Ростех»;
 Шойгу, Сергей Кужугетович — Министр обороны Российской Федерации.

Кроме того, при Комиссии действуют Коллегия ВПК России (с 25 июля 2022 года её возглавляет Денис Мантуров, с 16 августа 2022 года первый заместитель — Василий Тонкошкуров, руководитель аппарата коллегии — Игорь Боровков), научно-технический совет ВПК (председатель — Юрий Михайлов), в коллегию с 23 января 2019 года включен Шпорт, Вячеслав Иванович — пенсионер, бывший губернатор Хабаровского края.

Журнал «Оборона России» 
Ежемесячный журнал «Оборона России» — официальный печатный орган Военно-промышленной комиссии, выходит с октября 2008 года.

На страницах издания освещается деятельность Военно-промышленной комиссии при Правительстве России, публикуются материалы по вопросам, связанным с оборонно-промышленным комплексом России, зарубежных стран, статьи руководителей ведомств оборонно-промышленного комплекса, крупнейших предприятий, интервью командующих видами Вооружённых сил России, научно-аналитические статьи экспертов, материалы по истории создания отечественного оборонного комплекса и так далее.

Тираж — 15 тыс. экземпляров, периодичность — 12 выпусков в год, распространяется через подписные агентства, генеральный директор — Ирина Кирина.

Примечания 

Оборонно-промышленный комплекс России
Правительство Российской Федерации
Комиссии России